Juan Antonio del Corral y de Mier (Castro-Cillorigo, Liébana, 2 de mayo de 1796 – Sahagún, León, 1869) fue un rico propietario, ilustre hacendado, empresario, comerciante y descendiente de hidalgos que fue alcalde de Sahagún y diputado por León en 1836 participando activamente en los gobiernos progresistas del siglo XIX y formando parte de la pujante burguesía de la villa de Sahagún y de su área de influencia.

Biografía 

Hijo de Francisco Antonio del Corral y Soberón y de Felipa de Mier y Bustamante. Su padre hubo de hacer de guerrillero -pese a no ser militar- durante la ocupación francesa (Guerra de la Independencia) y alcanzó el grado de coronel (recibiría la condecoración, Cruz de Distinción, que le otorgaría el rey Fernando VII en 1815). Tuvo varios hijos, algunos de los cuales se establecieron en Melgar de Arriba y en Sahagún administrando los bienes de los conventos de Sahagún adquiridos por su padre durante el Trienio Liberal y que, tras la década ominosa, les fueron devueltos en 1835. 

Juan Antonio del Corral residió un tiempo en Querétaro (México) con su hermano Manuel y sus tíos eclesiásticos (uno de ellos era Manuel del Corral y Soberón) y en torno a 1832 se estableció en Sahagún (León), ya en España. Otro hermano, Bernardino, fue párroco de Revenga de Campos y canónigo de la Catedral de Palencia y publicó folletos apologéticos contra la propaganda en España (1862 y 1869). Su primo carnal era el abogado, filósofo y diputado por León en 1841 Patricio de Azcárate Corral (1800-1886), padre de Gumersindo de Azcárate (1840-1917). La familia del Corral emparentó con las élites locales (Herques, Flórez, Franco, Font, Guaza) y consolidó su poder político y social en la zona hasta el siglo XX (patronazgo y endogamia, relaciones comerciales, arrendamientos, préstamos, cargos municipales, influencia electoral).

Juan Antonio del Corral contrajo matrimonio con María Dolores Pérez de Andrade (nacida en Querétaro). En los padrones y censos figura Juan Antonio del Corral entre los mayores contribuyentes de la villa de Sahagún y de la Provincia de León y en 1865 era el mayor contribuyente de la provincia por industria fabril y manufacturera. 

Juan Antonio del Corral y de Mier intervino activamente en la política local y provincial y ocupó varias veces cargos municipales. En 1835 era ya concejal y procurador síndico de la villa. Había sido comandante de la milicia nacional (liberal) en los primeros años de la regencia de María Cristina de Borbón.

Tuvo participación parlamentaria en las Cortes Constituyentes de 1836, convocadas por José María Calatrava después del pronunciamiento de La Granja que restableció la Constitución de Cádiz. La Junta Electoral designó los miembros de la Diputación Provincial, entre los que figuraría Lorenzo Flórez del Corral, representante de las élites de Sahagún, con notable protagonismo en la vida política y social de la época. Perteneció a la comisión permanente de Ultramar, a la comisión especial para examinar el plan del Gobierno para terminar la guerra carlista y a las comisiones de etiqueta para presentar las leyes a la real sanción y felicitar a la reina en su onomástica.

El 22 de abril de 1837 obtuvo licencia para ausentarse dos meses de la cámara con el fin de arreglar diferentes negocios de su casa y familia. No asistió a la sesión solemne del 18 de junio de 1837 en la que los diputados juraron la nueva Constitución. Del Corral prestó juramento el 8 de julio de 1837. A nivel parlamentario, unió su voto a los progresistas templados (Agustín Argüelles, Salustiano Olózaga) y votó en contra del proyecto del Gobierno sobre el nuevo arreglo del presupuesto del clero de julio de 1837 y de la supresión de los tribunales eclesiásticos privilegiados. Se opuso a la autorización solicitada por el Gobierno para emplear las joyas y alhajas de las iglesias colegiatas en la financiación de la guerra carlista. La entrega afectaba a las alhajas de las parroquias de Sahagún y conventos, en especial a la custodia gótica de Enrique de Arfe incautada con los bienes monásticos. Participó en las convocatorias electorales posteriores para llegar de nuevo a las Cortes (1843).

Juan Antonio del Corral formó parte de la comisión encargada de la ley electoral. También será Juan Antonio del Corral, junto a otros dos diputados de la provincia de León, el coronel Luis de Sosa y el magistrado y poeta Pascual Fernández Baeza, quien recomiende al ministro de Gobernación el nombramiento como oficial primero político del Gobierno Civil del periodista, historiador y escritor satírico Modesto Lafuente y Zamalloa pues no había duda ya de que los escritos liberales de este último eran conocidos en la provincia de León desde el 4 de abril de 1837 gracias a la publicación de Fray Gerundio a pesar de que, curiosamente, este último fue crítico con la desamortización de Mendizábal.

Participó en las juntas de gobierno provinciales en los periodos progresistas y fue jefe político interino de León en el verano de 1845 designado por la junta formada por el general Baldomero Espartero. La familia del Corral era esparterista. Su sobrino Lesmes Franco del Corral votaría la candidatura del duque de la Victoria para rey de España en 1870 tras el derrocamiento de Isabel II.

Volvió a la primera línea de la política en el bienio progresista y fue alcalde de Sahagún (1854-1856) y diputado provincial (representante del partido de Sahagún). Contribuyó a combatir la epidemia de cólera que invadió la villa en el verano de 1855. Durante las etapas de mayoría moderada permaneció alejado de la política, si bien contribuyó a afianzar la hegemonía familiar en el distrito, representado exclusivamente por sus parientes Flórez y Franco y por su yerno Julio Font.

Juan Antonio del Corral y de Mier y sus hermanos José Ciriaco y Josefa Narcisa fueron a hacerse cargo de los bienes expropiados a la Iglesia que su padre Francisco Antonio del Corral y Soberón había comprado y se establecieron en Sahagún y Melgar de Arriba. Juan Antonio del Corral, posteriormente, compró muchos más bienes eclesiásticos junto a sus hermanos. La familia Del Corral incrementó así su patrimonio durante la desamortización, se aprovechó en gran medida de los procesos desamortizadores del siglo XIX.

En la documentación parlamentaria Juan Antonio del Corral aparece como rico labrador y propietario. Fue uno de los mayores compradores de bienes de los conventos de Sahagún y de Trianos (adquirió el coto redondo de Trianos con Lorenzo Flórez del Corral y Manuel Guaza). También compraron bienes del clero secular como cofradías, parroquias y hermandades. En los padrones y censos figura invariablemente entre los mayores contribuyentes de la provincia por industria fabril y manufacturera. Asimismo tenía molino, fábrica de alcoholes y aguardientes, un tejar en Trianos y fábrica de curtidos en las tenerías de Sahagún (está última la heredaría su hijo José A. del Corral Pérez y luego su nieto Lucinio del Corral y Flórez)

No obstante, su actividad más rentable es relacionada con el préstamo rural. Antes de 1835 formó una compañía de comercio con el abogado Domingo Franco (pariente de él, alcalde de Sahagún y diputado provincial) para el arriendo de fincas y el préstamo de granos y caudales que se extendió por Sahagún y las provincias de Palencia y Valladolid. Participó también en las iniciativas industriales de la época. Formó parte de la junta de fomento del ferrocarril de Palencia a León y subscribió acciones por valor de 24.000 reales, lo que le convirtió en el principal subscriptor de Sahagún, por delante de José Antonio Font, su consuegro (20.000 reales), Silverio Flórez, su primo (18.000 reales) y Lesmes Franco del Corral, su sobrino (12.000 reales). También fue accionista de la Sociedad Palentina-Leonesa que explotó la ferrería de San Blas en Sabero (León). En 1865 era el mayor contribuyente de la provincia de León por industria fabril y manufacturera con una cuota de 1787 reales. 

Su activa labor empresarial la continuarían nietos suyos como Lucinio del Corral y Flórez. Entre sus bisnietos se hallaría el afamado profesor y brillante matemático -amigo de Julio Rey Pastor- José del Corral y Herrero, quien también fue diputado provincial por el distrito de Sahagún con distintos gobiernos progresistas (de la Diputación de León en los años 1918-1919, 1919-1920 y en 1930) y que fue el padre de Agustín del Corral Llamas además de ser yerno del médico republicano de ideas krausistas Emiliano Llamas Bustamante y sobrino de la que fuera alcaldesa de Castromocho Candelas Herrero del Corral, una de las primeras mujeres alcaldesas de España.

Ancestros

Fuentes 

León y la Constitución de 1812: los diputados leoneses en Las Cortes, León, El Diario de León, 2012 - AGUADO CABEZAS, Elena; CARANTOÑA ÁLVAREZ, Francisco y LUCAS DEL SER, Carmelo.

Diario Oficial de las Sesiones de enero y febrero de 1837, Tomos I y II - Imprenta del Eco del Comercio, Madrid

"Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes y de los Ministerios de España : desde el 29 de setiembre de 1833, en que falleció el Rey Don Fernando VII, en que se suspendieron las sesiones"

Referencias 

Políticos de España del siglo XIX
Alcaldes de Sahagún
Diputados por la provincia de León
Empresarios de España del siglo XIX
Nacidos en Cillorigo de Liébana